HMS Wrangel kan syfta på:

 – skepp i svenska flottan som sjösattes 1666
 – galär i svenska flottan som sjösattes 1742
 – jagare i svenska flottan som sjösattes 1917. tidigare nummer (9)